Hueber steht für:

 Hueber Verlag, deutscher Lehrmittelverlag

Hueber ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Hueber (* 1949), deutscher Jurist 	
 Andreas Hueber (1725–1808), Tiroler Kirchenbaumeister 

 Aubin Hueber (* 1967), französischer Rugby-Union-Spieler
 Blasius Hueber (1735–1814), österreichischer Landvermesser und Bauer
 Charles Hueber (1883–1943), elsässischer Politiker, Bürgermeister von Straßburg und Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung
 Christoph Hueber (1523–1574), österreichischer lutherischer Laientheologe
 Emil von Hueber (1828–1896), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Fortunatus Hueber (1654–1706), deutscher Franziskaner, Historiker und Theologe

 Friedmund Hueber (* 1941), österreichischer Architekt und Hochschullehrer
 Hans Hueber (1813–1889), österreichischer Miniaturmaler
 Hieronymus Hueber (1691–1710), österreichischer Benediktiner, Organist und Komponist
 Johann Nepomuk Hueber (1802–1885), Tiroler Maler
 Josef Hueber (um 1715–1787), österreichischer Baumeister
 Kurt Anton Hueber (1928–2008), österreichischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Luc Hueber (1888–1974), französischer Maler
 Magnus Hueber (um 1770–1856), Tiroler Landvermesser und Bauer
 Maria Hueber (1653–1705), Südtiroler Ordensgründerin und Pionierin der Mädchenbildung
 Maxime Hueber-Moosbrugger (* 1996), französischer Duathlet und Triathlet
 Philipp Hueber (1662–1725), deutscher Archivar 
 Simone Leona Hueber (* 1972), Schweizer Film- und Theaterschauspielerin
 Susanne Hueber (* 1977), Schweizer Moderatorin, Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Huber (Begriffsklärung)
 Hüber